Пе́рвый Оча́ковский переу́лок (до 25 декабря 1961 года — Комсомо́льская у́лица, до 1960 года — Комсомо́льская у́лица посёлка Очаково) — переулок в Западном административном округе города Москвы на территории района Очаково-Матвеевское.

История 
Переулок находится на территории бывшего посёлка Очаково, где он назывался Комсомо́льская у́лица. В 1960 году посёлок Очаково вошёл в состав Москвы, улица вначале сохраняла своё название, а 25 декабря 1961 года для устранения одноимённости была переименована и получила современное название.

Расположение 
1-й Очаковский переулок проходит от Озёрной улицы на северо-запад до улицы Наташи Ковшовой, пересекая Большую Очаковскую улицу. Нумерация домов начинается от Озёрной улицы.

Транспорт 
Станция метро «Озёрная».
Станция Очаково.
По переулку городской общественный транспорт не проходит. От станции метро «Озёрная», далее автобусы 120, 187, 187к, 329, с17 до остановки «Мосгорломбард».

Галерея

См. также 
 Второй Очаковский переулок
 Третий Очаковский переулок
 Четвёртый Очаковский переулок
 Пятый Очаковский переулок
 Большая Очаковская улица
 Очаковское шоссе
 Очаково-Матвеевское
 Очаково (Москва)

Примечания 

Проезды Москвы